und bzw. Und steht für:
 ein Bindewort, siehe Konjunktion (Wortart)
 Kaufmännisches Und, „&“, Et-Zeichen
 Pluszeichen, „+“, in einer Addition
 Konjunktion (Logik) (logisches Und), „“, eine Verknüpfung in der Aussagenlogik

Und, Eigennamen:
 Kloster Und, ehemaliges Kloster in Krems an der Donau
 Und (Ungarn), Gemeinde in Ungarn

UND steht für:
 UND Adriyatik, ein Frachtschiff
 Flughafen Kundus (Afghanistan), nach dem IATA-Code
 University of North Dakota

und steht für:
 ISO 639-2/3-Sprachcode für Daten in undefinierter Sprache

Siehe auch:

UND